Rappaport – opera teatrale del drammaturgo statunitense Herb Gardner

Persone 
 Ben Rappaport – attore statunitense
 David Rappaport – attore inglese
 Gerbert Moricevič Rappaport – regista cinematografico sovietico